Profelis es un género de mamíferos carnívoros de la familia de los félidos, subfamilia de los felinos.

Es un género monotípico, ya que solo incluye una especie, Profelis aurata.

Taxonomía

Descripción 
 Género
El género fue descrito en 1827 por el explorador y naturalista ruso Nikolai Severtzov, en un trabajo publicado en Revue Mag. Zool. Paris, (2) 10: 386.
 Especie
La especie fue desrita en 1827 por el naturalista neerlandés Coenraad Jacob Temminck, bajo el nombre de Felis aurata.

Etimología 
El nombre científico Profelis está formado por el elemento del latín científico pro-, derivado de la preposición latina prō, 'delante de', y el sustantivo latino fēlis, 'gato'. Literalmente 'el primer gato', o 'el antepasado de los gatos'.

Sinónimos 
Además del nombre que le adjudicó Severtzov, el género se conoció también por el sinónimo:
 Chrysailurus Severtzov, 1858

Subespecies 
En la única especie del género se reconocen dos subespecies:
 Profelis aurata (Temminck, 1827)
 Profelis aurata aurata  (Temminck, 1827)
 Profelis aurata cottoni  (Lydekker, 1907)

Una taxonomía muy discutida: Caracal y Profelis 
Durante muchos años se consideró a Caracal como un género monotípico, esto es, que solo comprendía una única especie, Caracal caracal, el caracal, y así aparece en casi toda la bibliografía. Así mismo, tradicionalmente, se incluyó al gato dorado africano en el género Felis o en Profelis.

Pero datos moleculares recientes revelan inequivocamente que el caracal, el serval y el gato dorado africano están íntimamente ligados. Y análisis genéticas muy receintes mostraron que el caracal, el gato dorado africano y el serval están estrechamente relacionados por su genética, y que divergieron de un antepasado común hace aproximadamente 5,4 millones de años. Por lo tanto, se sugirió incluir a todos ellos dentro del género Caracal.

Este criterio fue aceptado por los autores de la Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Natureza y de los Racursos Naturales (UICN) para el gato dorado africano. Por lo tanto, según la UICN, el género comprede estas dos especies:
Caracal aurata - el gato dorado africano
Caracal caracal - el caracal

Filogenia 
Desde 2006, las relaciones filogenéticas del caracal y otros gatos relacionados se establecieron como se indica a continuación:

Pero aún hoy muchos autores, como vimos, reconocen a Profelis como género independiente.

Notas

Véase también

Bibliografía 
 Kingdom, Jonathan (2004): The Kingdon Pocket Guide to African Mammals. Princeton, New Jersey, USA: Princeton University Press. ISBN 978-0-6911-2239-7.
 Kingdon, Jonathan & M. Hoffmann (eds.) (2015): The Kingdon Field Guide to African Mammals. Volume V: Carnivores, Pangolins, Equids and Rhinoceroses. Second Edition. London: Bloomsbury Publishing. Bloomsbury Natural History. ISBN 978-1-4729-1236-7.
 Wilson, D. E. & Reeder, D. M., editors (2005): Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). Baltimore, Maryland, USA: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-8221-0.

Otros artículos 
 Felinos
 Caracal
 Gato dorado africano

Enlaces externos 
 Profelis en la EOL.
 Profelis en el GBIF.
 Profelis en el NCBI.

Felidae
Carnívoros de África
Animales descritos en 1827